Лос Маркез има више значења:

 Лос Маркез (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Маркез (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Маркез, Позо Нумеро Нуеве (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Маркез (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Маркез (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику